Infantino es un apellido que puede referirse a las siguientes personas:

 Antonio Infantino (1944-), músico y poeta italiano;
 Carmine Infantino (1925–2013), historietista y editor estadounidense; 
 Gianni Infantino (1970-), abogado suizo, presidente de la FIFA desde febrero de 2016;
 Jim Infantino (activo desde inicios de los 1990s), cantautor estadounidense; 
 Lorenzo Infantino, economista y docente italiano;
 Luigi Infantino (1948-), tenor italiano;
 Rafael Infantino (1984-), ciclista colombiano.